Lathrop kan syfta på:

 Lathrop, Kalifornien
 Lathrop, Missouri